Het Campionato Sammarinese di Calcio 2013/14 is het 28ste seizoen van het San Marinese nationale voetbalkampioenschap. Er is geen systeem van promotie en degradatie waardoor alle vijftien deelnemende clubs van het voorbije seizoen opnieuw aantreden in dit seizoen. Deze vijftien clubs worden willekeurig in twee groepen verdeeld. Iedere clubs speelt twee keer tegen de andere clubs in zijn groep en één keer tegen de clubs in de andere groep. Hierdoor speelt groep A 21 wedstrijden (14+7) en groep B 20 wedstrijden (12+8). De 3 hoogst geklasseerden uit elke groep kwalificeerden zich voor een play-off waarin wordt uitgemaakt wie landskampioen wordt. SP Tre Fiori begint voor het tweede jaar op rij als uittredend landskampioen aan zijn seizoen.

Clubs

Speelvelden 

Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie en play-off wedstrijden zijn normaal gesproken willekeurig verdeeld over vijf beschikbare locaties. Daarnaast werd er dit seizoen zeer regelmatig uitgeweken naar het Olympisch Stadion. Ook werden enkele wedstrijden op de andere locaties gespeeld.

* In het seizoen 2013/14 werden op deze locaties enkele wedstrijden gespeeld.

Eindstand groep A 

 SS Virtus door beter onderling resultaat op plaats 5.

Eindstand groep B 

 SP Cosmos door beter onderling resultaat op plaats 2.

Uitslagen 

* De wedstrijd tussen FC Fiorentino en SP Libertas werd in een reglementaire 0-3 omgezet nadat de spelers van FC Fiorentino bij een 0-1 tussenstand in de 74e minuut van het veld afliepen.

Play-offs 
De play-offs worden gespeeld met een systeem van 'dubbele eliminatie'. Dit houdt in dat een team pas uitgeschakeld is wanneer het twee keer heeft verloren. De runner-up van groep A begint tegen de nummer 3 van groep B en vice versa. Beide verliezers en beide winnaars spelen vervolgens in de tweede ronde tegen elkaar. De groepswinnaars SP La Fiorita en SP Tre Fiori stromen in de derde ronde in.

Bij de play-offs strijden de beste drie ploegen van elke competitie tegen elkaar. Een ploeg is pas uitgeschakeld wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft (finale uitgezonderd).

Uitleg A1, A2, A3, B1, B2, B3 staat voor de positie uit de reguliere competitie. V1 - V5 staat voor de verliezer van Wedstrijd 1 - 5. Getallen tussen haaksjes () is de uitslag bij het nemen van de strafschoppenserie, indien de wedstrijd na 120 minuten nog gelijke stand bevatte.

SP La Fiorita kwalificeert zich voor de eerste kwalificatieronde van de Champions League. SS Folgore/Falciano kwalificeert zich voor de eerste kwalificatieronde van de Europa League.

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013/14